Намин (перс. نَمین) — город в Иране, в остане Ардебиль.
 Стас Намин (род. 1951) — советский и российский музыкант, создатель и лидер группы «Цветы».